Il doppio del torneo di tennis Wiesbaden Tennis Open 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Gabriela Dabrowski e Sharon Fichman che hanno battuto in finale Dinah Pfizenmaier e Anna Zaja 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Gabriela Dabrowski /  Sharon Fichman (Campionesse)
 Eva Birnerová /  Hana Birnerova (primo turno)

 Julija Bejhel'zymer /  Tereza Mrdeža (primo turno)
 Xenia Knoll /  Aleksandra Krunić (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Wiesbaden Tennis Open 2013